Філіп II Губа (; 1195 — 1226) — четвертий маркграф Намюру в 1212—1226 роках.

Належав до роду Куртене-Капетингів. Старший син латинського імператора П'єра I та Іоланди де Ено. 1212 року остання успадкувала маркграфство намюрське після смерті свого брата Філіпа I, але через кілька місяців передала його своєму синові. У 1214 і 1216 роках вимушен був відбивати напад військ Ермезінди II, графи Люксембургу, що претендувала на Намюр. 1217 року між ними укладено мирний договір, що підтвердив статус-кво. Після смерті батька в 1219 році був обраний баронами імператором, але відмовився від трону Латинської імперії, і імператором став його молодший брат Роберт.

1221 року почалася війна з Валераном II, герцогом Лімбурга, яка закінчилася 13 березня 1222 року Другою Дінанською угодою, що зберегла Намюр за Філіпом. 

У 1226 році брав участь в Альбігойському хрестовому поході на чолі з французьким королем Людовиком VIII, який разом зі своїм військом взяв в облогу Авіньйон. Місто впало після тривалої облоги,  водночас почалася епідемія. Філіп II помер від хвороби в Сен-Флурі (Овернь). Владу спадкував його брат Генріх II.

Примітки

Джерела 
 Baron Emile de Borchgrave. Philippe II de Namur // Biographie Nationale (Académie royale de Belgique). — Bruxelles: Établissements Émile Bruylant, 1903. — Vol. 17. — P. 319—320. 

Маркграфи Намюра
Хрестоносці
Куртене-Капетинги